Autoridade Europeia Supervisora do Sistema Global de Navegação por Satélite
Grupo GSA
Sociedade Geológica da América - em inglês, Geological Society of America
Google Search Appliance

Desambiguações de siglas